A Kongó legnagyobb közvetlen mellékfolyóinak listája (a Kongó torkolatától felfelé haladva):

A Kongó legnagyobb közvetlen mellékfolyóinak a fontosabb vízrajzi adatai (a torkolattól számítva a beömlésük sorrendjében)

Jegyzetek 

mellékfolyók
Afrika folyói